Bons ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Bons (* 1958), deutscher römisch-katholischer Theologe
François Louis de Bons (1723–1797), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Hélène Bons, französische Hochspringerin
Siehe auch:
 Boons
 Böns